De Topklasse is de hoogste amateurvoetbaldivisie in het vrouwenvoetbal in Nederland, die in het seizoen 2011/12 boven de Hoofdklasse werd ingesteld. 

Het hoogste niveau in het Nederlandse vrouwenvoetbal is sinds het seizoen 2007/08 de Eredivisie. Dit is een semi-professionele competitie met als deelnemers vrouwenteams van profclubs (of daaraan gelieerd). Het is niet mogelijk vanuit de Topklasse te promoveren naar deze competitie.

Opzet 
De Topklasse omvat twaalf teams. Twee teams degraderen rechtstreeks. Deze plaatsen worden ingenomen door de beide kampioenen van de Hoofdklasse. Daarnaast spelen er nog twee teams in de nacompetitie om promotie of degradatie.

Deelname seizoen 2021/22 
In het seizoen 2021/22 nemen de volgende twaalf clubs deel aan de Topklasse:

Kampioenen

Eindklasseringen 

 * DSS / SteDoCo: DSS kwam in de plaats van SteDoCo dat zich in december 2019 had teruggetrokken uit de competitie van het seizoen  2019/20.
 **  Fortuna '54 nam (als Fortuna Sittard) de licentie over van titelhouder RKTSV